Ивашковский, Корней Наумович — (род. в 1880 году в селе Концеба, ныне Подольский район, Одесской области) деятель регионального управления, коллаборант, примар села Концеба в период временной оккупации территории Одесской области румынскими войсками.

Биография 
Родился в 1880 году, в селе Концеба, Савранского района, Одесской области. До революции в России работал лесником, после этого имел собственное хозяйство. В период коллективизации, в 1930 году «за невыполнение налогов» был оглашен кулаком, хозяйство — дом и скот — было конфисковано, подлежал ссылке, но бежал. После того, как бежал от ссылки работал на шахтах в Гайворонском районе, (тогда — Одесской области), Кировоградской области и занимался строительством коммунальных домов для рабочих.

Незадолго до войны вернулся в село Концеба и начал работать в колхозе «Красное знамя» (укр. «Червоний прапор»). После оккупации территории Одесской области в 1941 году румыно-немецкими войсками, на сходке граждан села Концеба был избран примаром. Однако, за невыполнение плана по сбору теплой одежды для румынской армии был снят с должности.

Вскоре, в 1944 году после освобождения Одесской области, был осужден Военным трибуналом войск НКВД Одесской области и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительно-трудовых лагерях с поражением правах на 5 лет. Был сослан в Кемеровскую область, где, вероятно, и умер.

Работа в примарии села Концеба 
Сразу после входа румынских войск в с. Концеба, румынским коммендантом возле сельской церкви была созвана сходка граждан, на которой Ивашковский был избран примаром Концеба, а его заместителем — Гуминский Алексей Иванович.

Сразу после назначения, ему было выдано разрешения на отделение села Концеба 1-я часть от села Концеба 2-я часть в отдельную общину, на которой он и его заместитель собрали сходку граждан, где выбрали примара села Концеба 2-я. Там же, Ивашковский и Гуминский вызвали к отчету представителей советской власти, среди тех, что еще остались в селе, а также бывшего председателя сельсовета Бевза Тимофея, где вместе с народом, заставили его отчитаться о том, как он разрушал церкви, ликвидировал кулачество, занимался установлением советской власти, строил колхозы, и так далее.

В период сотрудничества с румынской жандармерией, узнав, из слухов по селу, о вероятном возвращении из немецкого плена эвакуированного коммуниста Ивана Задерея лично направился к его жене, дабы выяснить, является ли это правдой, и провел осмотр жилья. Однако, в будущем, во время судебных разбирательств, вдруг появилась информация, о том, что он, якобы, не только провел осмотр, а и обыск и изъял ценные вещи и драгоценности у семьи эвакуированного коммуниста Задерея. Эти показания ничем не подтверждались.

Арест и репрессии 
В июле месяце 1944 года, Савранским РО НКГБ Ивашковский Корней Наумович был арестован. В один и тот же день, ему было предъявлено обвинение, проведен обыск, допрос. Через 5 месяцев, приговором Военного трибунала Войск НКВД Одесской области от 5 декабря 1944 года он и его заместитель были признан виновными в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 54-3 Уголовного кодекса Украинской Советской Социалистической Республики, был приговорен к тюремному заключению на срок 10 лет с отбытием наказания в исправительно-трудовых лагерях, с поражением в правах на 5 лет. По данным ИЦ ГУ МВД РФ по Кемеровской области, свое наказание он отбывал на территории Кемеровской области. В 1992 году, на основании Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов» был реабилитирован, в виду отсутствия доказательств, подтверждающих его вину.

Оценка деятельности 
Несмотря на то, что он, как утверждали, «предал советских граждан», его деятельность оценивается неоднозначно. Так, одни считают, что Ивашковский был страшным тираном, который хотел выслужиться перед оккупантами. Другие оценивают его, как хорошего человека, который честно выполнял свои обязательства, и при этом старался служить народу. Третьи считают его борцом за справедливость.

Несмотря на разногласия, большинство жителей села придерживались второй позиции. Несмотря на свое сотрудничество с жандармерией Румынии, за период его пребывания на должности старосты села, ни один житель не был арестован, расстрелян, или подвергнут другим репрессивным мероприятиям.

Источники 
 Уголовное дело на Ивашковского Корнея Наумовича, 1880 г.р., 25501-П, УСБУ в Одесской области.

Украина во время Второй мировой войны
Королевство Румыния
Персоналии:Одесская область
Сосланные в Сибирь
Оккупация территории СССР войсками нацистской Германии и её союзников